Балкаров (Балкарова) — фамилия:

 Балкаров, Магомет Измайлович (1912—1988) — советский учёный-медик.

 Балкарова, Фоусат Гузеровна (1932—2009) — кабардинская поэтесса.

См. также 
 Балкаруковы